Le grand séminaire de Montréal, fondé en 1840.
 Le petit séminaire de Montréal, fondé en 1767.
 Le Vieux Séminaire de Saint-Sulpice.